8-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди мужчин прошёл с 15 по 24 августа 1969 года в Каракасе (Венесуэла) с участием 8 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 7-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Уругвай, Чили, Эквадор.

Система проведения чемпионата 
8 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

15 августа:
Аргентина — Гайана 3:-.

16 августа
Уругвай — Гайана 3:0 (15:8, 15:11, 15:7); Чили — Колумбия 3:0 (15:12, 15:6, 15:9); Бразилия — Эквадор 3:0 (15:3, 15:0, 15:2); Венесуэла — Аргентина 3:0 (15:7, 15:3, 19:17).

17 августа
Бразилия — Колумбия 3:0 (15:1, 15:-, 15:2); Чили — Гайана 3:1 (15:8, 15:4, 13:15, 15:-); Венесуэла — Эквадор 3:0 (15:3, 15:5, 15:7).

18 августа
Бразилия — Гайана 3:0 (15:1, 15:3, 15:2); Венесуэла — Колумбия 3:0 (15:3, 15:5, 15:4); Уругвай — Аргентина 3:2 (9:15, 15:6, 12:15, 15:13, 15:12).

19 августа
Аргентина — Эквадор 3:0 (15:3, 15:10, 15:11); Уругвай — Чили 3:0 (15:6, 15:12, 15:7); Венесуэла — Гайана 3:0 (15:2, 15:2, 15:2).

20 августа
Аргентина — Колумбия 3:0 (15:8, 15:4, 15:10); Чили — Эквадор 3:0 (16:14, 15:8, 15:2); Бразилия — Уругвай 3:0 (15:5, 15:8, 15:6).

21 августа
Бразилия — Чили 3:1 (15:1, 15:4, 12:15, 15:1); Венесуэла — Уругвай 3:0 (15:7, 16:14, 15:12); Эквадор - Гайана 3:1 (17:15, 13:15, 15:5, 15:4).

22 августа
Бразилия — Аргентина 3:0 (15:5, 15:2, 15:3); Эквадор — Колумбия 3:2 (15:9, 7:15, 11:15, 15:4, 15:-); Венесуэла — Чили 3:0.

23 августа
Уругвай — Эквадор 3:-; Чили — Аргентина 3:-; Колумбия — Гайана 3:-.

24 августа
Уругвай — Колумбия 3:0; Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:1, 15:9, 15:6).

Итоги

Положение команд

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди мужчин
1969 год в волейболе